Calzada del Coto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calzada del Coto (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Calzada del Coto (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar